Giuseppe Di Bartolo (1815-1865) – architetto italiano, docente d'architettura presso il Politecnico di Torino
 Giuseppe Di Bartolo (1900-1943) – militare italiano, Medaglia d'oro al valor militare alla memoria nella seconda guerra mondiale
 Giuseppe Di Bartolo (1911-1943) – militare italiano, Medaglia d'oro al valor militare alla memoria nella seconda guerra mondiale